Invicta — английская автомобилестроительная компания, выпускающая спортивные автомобили. Основана в 1925 году сэром Ноэлем Маклином и Оливером Лайлом в небольшом городке Кобэм (Cobham), графство Суррей, Англия. В период с 1933 по 1938 год, фирма располагалась в Челси, Лондон, Англия. В 1946 году производство было перенесено в Вирджиния Уотер, графство Суррей, Англия, и функционировало там до 1950 года. В 2000-х компания была возрождена, представив на автосалоне в Бирмингеме модель S1.

История

1925—1935 

Первым серийным автомобилем стал выпущенный в 1925 году, 2 ½ litre, с 6-цилиндровым двигателем Meadows Straight Six и оснащённый четырёхступенчатой коробкой передач. В 1926 году была представлена модель, с увеличенным объёмом двигателя — 3 litre, всего было выпущено около 200 экземпляров. В 1928 году вышла в свет успешная спортивная модель 4 ½ litre. Всего было сделано около 500 экземпляров 4 ½ litre. В 1930 году 4 ½ litre S-Type была представлена на автосалоне в Лондоне. Использовавшийся в модели 4 ½ litre двигатель Meadows, в новом 4 ½ litre S-Type был способен достичь 100 миль/ч (160 км/ч).
Спортивные успехи Invicta начались с побед в Dewar Trophy. Автомобили Invicta показали свою надёжность в 1926 году, в гонках на выносливость — 8000 км на автодроме Linas-Montlhéry. Дональд Хили в 1930 году выиграл Ралли Монте-Карло на Invicta 4 ½ litre S-Type.

1946—1950 
Компания возобновила свою деятельность в 1946 году, производство было перенесено в Вирджиния Уотер, графство Суррей, Англия. В том же году была представлена новая модель — Black Prince.  Двигатель Meadows Straight Six, объёмом 3 литра развивал 120 л.с.. Всего было выпущено 16 экземпляров этой модели. Обновлённая компания в 1950 году была куплена компанией Frazer Nash.

2000-е 

В начале 2000-х марка была возрождена британским предпринимателем Майклом Бристоу, представив прототип Invicta S1, на мотор-шоу в Бирмингеме. Производство модели началось лишь в 2004 году, на заводе в Чиппенхеме, графство Уилтшир, Англия. Автомобиль оснащен 4,6- или 5,0-литровым (в зависимости от комплектации) двигателем. Максимальная мощность Invicta S1 может составлять до 600 л.с. и имеет заявленную максимальную скорость свыше 200 миль/ч. Диапазон цен начинается от £ 106 000 (156 000 долларов и заканчивается £ 160 000 (236 000 долларов США).

Технические характеристики Invicta S1:

Модельный ряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Invicta Car Company
 История марки Invicta
 Тест-драйв Invicta S1
 

Автомобилестроительные компании Великобритании
Исчезнувшие компании Великобритании
Производители спортивных автомобилей
Компании, основанные в 1925 году